

Теренозецький сільський округ — адміністративна одиниця, Сирдар'їнський район, Кизилординська область
 Теренозецький сільський округ — адміністративна одиниця, Турара Рискулова район, Жамбильська область

Див. також 
 Теренозек